

Geografia

Austria 
 Sankt Martin – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gmünd
 Sankt Martin am Tennengebirge – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie St. Johann im Pongau
 Sankt Martin am Wöllmißberg – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Voitsberg
 Sankt Martin an der Raab – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Jennersdorf
 Sankt Martin bei Lofer – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Zell am See
 Sankt Martin im Innkreis – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis
 Sankt Martin im Mühlkreis – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 Sankt Martin im Sulmtal – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Deutschlandsberg
 Sankt Martin-Karlsbach – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk
 Markt Sankt Martin – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberpullendorf

Niemcy 
 Sankt Martin – dzielnica Bad Schussenried
 Sankt Martin – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße

Zobacz też 
 Mitterberg-Sankt Martin
 St. Martin